Un nuage désigne généralement une masse visible de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère.

On parle aussi de nuages par analogie avec les formes que prennent les nuages atmosphériques (amas, filaments, volutes) : 
 Un nuage de points est un diagramme utilisé en mathématiques pour représenter un regroupement de valeurs qui donnent points sur un graphiques ;
 Un nuage d'insectes comme les sauterelles (déplacement de grands nombres de tels insectes) ;
 Un nuage de fumée ou de poussières ;
 En astronomie :
 Un nuage interstellaire, accumulation de gaz et de poussière dans notre galaxie (le nuage de la Mouche en est un exemple);
 Le nuage d'Oort, région sphérique entourant le système solaire interne et d'où sont issues les comètes ;
 Le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine de notre Voie lactée ;
 Le Petit Nuage de Magellan, une galaxie voisine de notre Voie lactée situé à proximité immédiate de la précédente ;
 L'informatique en nuage, traduction française du terme anglais cloud computing, est une infrastructure informatique en grappe dont le nombre d'ordinateurs peut être modifié en fonction des besoins, de façon transparente pour l'utilisateur.

Dans les arts 
 Cinéma    
 Un nuage, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1912 ;
 Nuage, film français réalisé par Sébastien Betbeder sorti en 2007 ;

Télévision 
 Nuages, un épisode de la série américaine Star Trek sorti en 1969 ;  
 Nuages, un téléfilm français réalisé par Alain Robillard, diffusé en 2006 ;

Musique 
 Nuages, un standard de jazz écrit par Django Reinhardt ; 
 Nuages Gris, une pièce solo pour piano composé par Franz Liszt en 1881.

Littérature 
 Nuage, un livre de l'écrivain français Marc-Édouard Nabe, paru en  aux éditions du Dilettante.
 Le Nuage (), roman allemand de Gudrun Pausewang paru en 1987

Architecture  
 Tours Nuages : immeubles de Nanterre conçus par Emile Aillaud.

Informatique  
 le nuage : les serveurs extérieurs auxquels on peut se connecter à distance.

Toponymie  
 lac des Nuages, un lac au Michigan

Voir aussi 

 nuée